Kusmino () ist ein Ortsname in Russland und in der Ukraine:

in Russland:
 Kusmino (Kaliningrad, Osjorsk) im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Dumbel, 1938–1946 Kranichfelde, und Kurschen, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 [Kusmino] im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (Kubillehnen, 1938–1946 Kuben, Kreis Tilsit-Ragnit/Ostpreußen) [Der Ort ist nicht mehr existent]
 [Kusmino] im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad (Kubillehlen, 1938–1946 Freieneck, Kreis Stallupönen (Ebenrode)/Ostpreußen) [Der Ort ist nicht mehr existent]

in der Ukraine:
 Kusmino (Ukraine) im Rajon Mukatschewe, Oblast Transkarpatien